Cantonul Montret este un canton din arondismentul Louhans, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| La Frette || align="right" | 210 || align="right" | 71440 || align="right" | 71206
|-
| Juif || align="right" | 229 || align="right" | 71440 || align="right" | 71246
|-
| Montret || align="right" | 646 || align="right" | 71440 || align="right" | 71319
|-
| Saint-André-en-Bresse || align="right" | 96 || align="right" | 71440 || align="right" | 71386
|-
| Saint-Étienne-en-Bresse || align="right" | 732 || align="right" | 71370 || align="right" | 71410
|-
| Saint-Vincent-en-Bresse || align="right" | 468 || align="right" | 71440 || align="right" | 71489
|-
| Savigny-sur-Seille || align="right" | 360 || align="right" | 71440 || align="right" | 71508
|-
| Simard || align="right" | 877 || align="right" | 71330 || align="right" | 71523
|-
| Vérissey || align="right" | 58 || align="right" | 71440 || align="right" | 71568
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire